El Patrón: La victoria es la reedición del tercer álbum de estudio del cantante Tito El Bambino El Patrón. Contiene 10 temas de su álbum anterior y 5 temas inéditos y remixes, destacándose las colaboraciones de La India (en la versión salsa) y Jenni Rivera (en la versión regional) del tema «El amor».

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de Tito el Bambino
Álbumes de 2010
Álbumes de reguetón